Bundeskriminalamt (Niemcy)
 Bundeskriminalamt (Austria)